Marie Deschamps est un nom porté par :
 Marie Deschamps (1952-), juge et avocate canadienne ;
 Marie Deschamps (1968-), dessinatrice, illustratrice et animatrice française.